tegenpaus Celestinus II, enkele dagen paus in december 1124
 paus Celestinus II, paus in 1143-1144